Gruppo dei 6 – gruppo informale dei ministri dell'interno dei 6 maggiori paesi dell'Unione europea.
 Gruppo dei 6 (G6) – originaria denominazione dell'organizzazione dei sei paesi più industrializzati del mondo, che diventerà G7 con l'ingresso del Canada nel 1976 e poi G8 con l'ingresso della Russia nel 1998.
 Gruppo dei Sei (Les Six) – circolo musicale sorto spontaneamente a Parigi attorno al 1920 del quale fecero parte i compositori francesi Darius Milhaud, Arthur Honegger, Francis Poulenc, Germaine Tailleferre, Georges Auric e Louis Durey.

Pagine correlate 
G6